Kapel-Avezaath — cidade da província de Guéldria, Países Baixos
Kerk-Avezaath — cidade da província de Guéldria, Países Baixos

Desambiguações de antropônimos